Бёрден, Бе́рден (Burden) — английская фамилия. Известные носители:

 Бёрден, Альфи (род. 1976) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Бёрден, Даг (род. 1965) — американский гребец.
 Бёрден, Джейн (1839—1914) — натурщица, воплощение идеала красоты прерафаэлитов.
 Бёрден, Лютер (1953—2015) — американский баскетболист.
 Ван Бёрден, Тинус (1893—1950) — нидерландский футболист, также был известен как Харри ван Бёрден.

Примечания

См. также 
 Бурден